Aishihik (Yukon), centro abitato dello Yukon, in Canada, nel Southern Tutchone
 Lago Aishihik, lago del Canada, nello Yukon
 Aishihik (fiume), fiume del Canada, nello Yukon
 Aishihik First Nation, una delle First Nation dello Yukon, Canada